Catenicellidae är en familj av mossdjur. Catenicellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Catenicellidae finns 87 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Catenicellidae